Zeefuik ist der Familienname folgender Personen: 

Denise Johanna Zeefuik (* 1956), niederländische Jazzsängerin, siehe Denise Jannah
 Deyovaisio Zeefuik (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Género Zeefuik (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Lequincio Zeefuik (* 2004), niederländischer Fußballspieler